Moche, synonyme familier de laid
 Moche, culture parfois appelée Mochica, qui s'est épanouie dans la vallée du fleuve Moche à partir du début du  de notre ère pour s'éteindre au cours du .
 Moche (río Moche en espagnol), fleuve du nord-ouest du Pérou, qui prend sa source dans la Cordillère des Andes et se jette dans l'Océan Pacifique.
 Moche, ville située sur le fleuve du même nom et ancien berceau de la culture mochica.
 la moche (ou maôche, ou maouche) est une saucisse au chou, spécialité de la région de Langogne, en Lozère (France).